Alejandra de Grecia y Dinamarca (en griego: Αλεξάνδρα της Ελλάδας και της Δανίας; Corfú, 30 de agosto de 1870-Ilínskoye, 24 de septiembre  de 1891) fue una princesa griega, la primera de la actual dinastía que nació en el reino de Grecia, hija del rey Jorge I y de la gran duquesa Olga Constantínovna de Rusia.

Biografía 
Con dieciocho años se prometió en matrimonio con el gran duque Pablo Aleksándrovich, que era hermano del zar Alejandro III de Rusia y diez años mayor que Alejandra. Pablo era hijo del zar Alejandro II de Rusia y de la zarina María Aleksándrovna. Se casaron el 17 de junio de 1889 en San Petersburgo, ciudad en la que residieron.

El 18 de abril de 1890 nació su primera hija, la gran duquesa María Pávlovna. Poco después volvió a estar embarazada, pero en una visita a la finca Ilínskoye, cerca de Moscú, se le adelantó el parto cuando estaba de siete meses. El alumbramiento se complicó y el 18 de septiembre de 1891 nacía el gran duque Demetrio Pávlovich. Alejandra enfermó gravemente y permaneció en coma durante seis días, muriendo finalmente con veintiún años.

Fue enterrada en el mausoleo de los Románov, en la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo. En 1940 trasladaron sus restos al cementerio real de Tatoi.

Títulos y tratamientos 
 30 de agosto de 1870-17 de junio de 1889: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca.
 17 de junio de 1889-24 de septiembre de 1891: Su Alteza Imperial la gran duquesa Alejandra Gueórguievna de Rusia.

Ancestros

Enlaces externos 

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XIX de la casa de Glücksburg
Grandes duquesas de Rusia por matrimonio
Historia de Grecia moderna

Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)

Consortes de la casa de Glücksburg

Fallecidas por parto

Nacidos en Corfú
Fallecidos en Moscú